Az A31-es autópálya egy 88,7 km hosszúságú autópálya Olaszországban, Veneto régióban. Fenntartója az Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.

Útvonal

Források

További információk
 Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova
 Serenissima Costruzioni Spa 
 Sito del monitoraggio ambientale Autostrada A31 Valdastico - Tronco Vicenza - Rovigo
 Fondazione Nord Est: Valdastico Sud
 Gallerie e viadotti della A31
 Inaugurato il primo tratto della Valdastico Sud - S&A online
 Valdastico Sud, aperti altri 18 chilometri. Entro Maggio il completamento - Il Gazzettino

Olaszország autópályái
Veneto közlekedése